Ez azoknak a jelentősebb labdarúgóknak a listája, akik a Liverpoolban játszottak. Elsősorban azokat a futballistákat tartalmazza, akik 100 vagy annál több tétmérkőzést játszottak a klub színeiben. Azonban néhány olyan játékos is szerepel a listában, akik kevesebb mérkőzést játszottak (például mert a korai években egy szezonban kevesebb meccs volt), de kiemelkedő szerepet játszottak az egyesület történelmében (például Gary McAllister).

Az összes Liverpool-játékost a A Liverpool FC játékosai labdarúgói tartalmazza, Wikipédia-linkekkel. A játékosok statisztikájának nyilvántartása a Liverpool FC statisztikái szócikkben található, a jelenlegi keret pedig a Liverpool FC fő szócikkben.

A lista a játékos és klub közötti első profi szerződés megkötése szerint van sorba rendezve. A listát az első csapatban játszott mérkőzések és a szerzett gólok száma szerint is lehet rendezni. A csereként beállva történt pályára lépéseket is tartalmazza a táblázat.

Játékosok listája 
 Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2018. május 13.

További információk 

 LFCHistory.net, alaposabban list of Liverpool FC players .
 ThisIsAnfield.com, complete list of every Liverpool player since 1892.

Jegyzetek 
 
 

Klubcsapatok játékosainak listái
Jatekoslista
A Liverpool FC labdarúgói